Jack McKenzie peut désigner :
 Jack McKenzie (1892-1979), directeur de la photographie écossais ;
 Jack McKenzie (1930-), joueur canadien de hockey sur glace.